Гражданский иск — иск в рамках гражданского процессуального права.
 «Гражданский иск» — основанный на реальных событиях фильм по книге Джонатана Харра с Джоном Траволтой в главной роли.